General Paz (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
General Paz (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires